Rabsch ist der Familienname folgender Personen: 

 Udo Rabsch (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Rabsch (* 1951), deutscher Bakteriologe und Epidemiologe

Siehe auch: 
 Rapsch